CommutAir – amerykańska linia lotnicza z siedzibą w South Burlington, w stanie Vermont.

Flota 

Amerykańskie linie lotnicze
Vermont